Провинция Чакабуко  () — провинция в Чили в составе Столичной области.

Включает в себя 3 коммуны.

Территория — 2076,1 км². Численность населения — 267 553 жителя (2017). Плотность населения — 128,87 чел./км².

Административный центр — Колина.

География 
Провинция расположена на севере Столичной области.

Провинция граничит:
 на севере — провинции Сан-Фелипе-де-Аконкагуа и Лос-Андес
 на востоке — провинция Сантьяго
 на юге — провинция Сантьяго
 на западе — провинции Кильота, Марга-Марга и Мелипилья

Административное деление 
Провинция включает в себя 3 коммуны:
 Колина. Административный центр — Колина.
 Лампа. Административный центр — Лампа.
 Тильтиль. Административный центр — Тильтиль.

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2017 г. Национальным институтом статистики (INE),  население провинции составляет:

Крупнейшие населённые пункты

Примечания 

Провинции Чили